B2, B02, B.II o B-2 puede referirse a:

Aviación 
 B-2 Spirit, un bombardero furtivo estadounidense de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
 Albatros B.II, un biplano alemán de reconocimiento de dos plazas desarmado de 1914.
 Vulcan B2, un avión bombardero V de la Royal Air Force.

Informática 
 b2\cafelog, el precursor del software para blogs WordPress.

Biología 
 Vitamina B2

Otros 
 B2, un estándar internacional del tamaño del papel definido en el ISO 216 que mide 500 mm × 707 mm.
 B2, un nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
 Estrella B2, una subclase de las estrellas de clase B blancas-azuladas.
 B02, código de ajedrez de la Defensa Alekhine.
 B2, un sistema de clasificación deportiva paralímpico.